Shenzhen Open 2016 (kobiety)
 Shenzhen Open 2016 (mężczyźni)